Station Laroque-Timbaut is een spoorwegstation in de Franse gemeente Laroque-Timbaut.

Laroque-Timbaut
Laroque-Timbaut